Кубок КОСАФА 2015 года () − 15-й розыгрыш Кубка КОСАФА, чемпионата Южной Африки по футболу. Матчи прошли в Северо-Западной провинции Южно-Африканской Республики.

Участники

Не участвовали 
 
 

Из 14-ти национальных футбольных федераций, входящих в КОСАФА, на турнир не прислали свои сборные команды Ангола и Коморские острова. На их место организаторы пригласили сборные Ганы и Танзании.

Стадионы

Регламент 
Жеребьёвка состоялась 26 февраля 2015 года.
8 команд с наиболее низким рейтингом ФИФА были разделены на две корзины: сеянные (, , , ) и несеянные (, , , ). По две сборных из каждой корзины составили группы А и В. Победители обеих групп выходили в четвертьфинал.

По такому же принципу была проведена и жеребьёвка четвертьфиналистов. 4 сборных с наивысшим рейтингом (, ,  и ) составили корзину сеянных участников четвертьфиналов, а сборные  и  совместно с победителями групп А и В — корзину несеянных.

Проигравшие в четвертьфинальных матчах боролись в утешительных встречах за 5-8 места, а проигравшие в полуфиналах проводили матч за 3 место.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Раунд плей — офф

Четвертьфиналы 

Победители: , ,  и  прошли в полуфинал, проигравшие: , ,  и  стали участниками утешительных матчей.

Утешительные матчи

Утешительные полуфиналы

Утешительный финал (матч за 5-е место)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбол в Африке в 2015 году
Кубок КОСАФА
Международные соревнования по футболу в ЮАР
Май 2015 года
Спорт в ЮАР в 2015 году